José Cobos puede referirse a:

 José Cobos Jiménez (1921-1990), escritor español;
 José Cobos Castillo (nacido en 1968), exfutbolista francés;
 José Cobos Carrillo (nacido en 1980), beisbolista mexicano.